Piast Kunigunda (1298 körül–1331), Schweidnitz hercegnéje, I. Ulászló lengyel király lánya
Piast Kunigunda (1335–1357) bajor hercegné, III. Kázmér lengyel király lánya
Piast Kunigunda (1340 körül–1372), klarissza apáca Óbudán, II. Boleszláv oppelni herceg lánya